Als Akizuki-Klasse werden drei Klassen japanischer Zerstörer, jeweils nach dem Typschiff, bezeichnet:

 Akizuki-Klasse (1941), eine Klasse von zwölf Schiffen der Kaiserlich Japanischen Marine, die im Zweiten Weltkrieg eingesetzt wurden
 Akizuki-Klasse (1959), eine Klasse von zwei Schiffen der japanischen Meeresselbstverteidigungsstreitkräfte, welche zwischen 1960 und 1993 in Dienst standen
 Akizuki-Klasse (2010), eine Klasse von vier Schiffen der japanischen Meeresselbstverteidigungsstreitkräfte, die seit 2010 in Dienst ist